Recording Industry Association meint unter anderem:

 Australian Recording Industry Association
 Recording Industry Association of America
 Recording Industry Association of New Zealand, siehe Recorded Music NZ
 Canadian Recording Industry Association, siehe Music Canada 
 Recording Industry Association (Singapore)
 Recording Industry Association of Japan
 Recording Industry Association of Korea
 Recording Industry Association of Malaysia

Siehe auch:

 Recording Industry Foundation in Taiwan
 Hong Kong Recording Industry Alliance